Wyoming är en delstat i USA.

Wyoming kan också avse:

Platser
 Wyoming, Delaware
 Wyoming, Illinois
 Wyoming, Iowa
 Wyoming, Kentucky
 Wyoming, Massachusetts
 Wyoming, Michigan
 Wyoming, Minnesota
 Wyoming, New York
 Wyoming County, New York
 Wyoming Center, New York
 Wyoming, Ohio
 Wyoming, Pennsylvania
 Wyoming County, Pennsylvania
 Wyoming Valley, i Pennsylvania
 Wyoming, Rhode Island
 Wyoming, Vermont
 Wyoming County, West Virginia
 Wyoming, Iowa County, Wisconsin
 Wyoming, Waupaca County, Wisconsin
 Wyoming, Ontario, Kanada
 Wyoming, New South Wales, Australien

Övrigt
 Wyoming craton, geologi
 University of Wyoming, Laramie, Wyoming
 Wyoming Range, en bergskedja i Wyoming
 Wyoming Peak, ett 3 463 meter högt berg i Wyoming Range
 , en av flera fartyg med namnet Wyoming.
 Wyoming (skepp), världens största träskonert
 Wyoming, en karaktär i machinimaserien Red vs. Blue
 El Gran Wyoming, spansk skådespelare och humorist
 Wyoming (film, 1928), regisserad av W.S. Van Dyke
 Wyoming (film, 1940), en västernfilm regisserad av Richard Thorpe med Wallace Beery i huvudrollen

Se även 
Wyoming Township